Брей-сюр-Руая́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південний схід від Парижа, 190 км на схід від Марселя, 33 км на північний схід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1037 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2180,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Брей-сюр-Руая на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брей-сюр-Руая на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи